

Ліньєр () - муніципалітет, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Ліньєр () - муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Ліньєр () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Ліньєр () - муніципалітет у регіоні Центр, департамент Шер
 Ліньєр () - муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Орн

 Ліньєр-Бутон — колишній муніципалітет у департаменті Мен і Луара
 Ліньєр-Оржер — муніципалітет у департаменті Майєнн
 Ліньєр-Соннвіль — муніципалітет у департаменті Шаранта
 Ліньєр-Шателен — муніципалітет у департаменті Сомма
 Ліньєр-ан-Віме — муніципалітет у департаменті Сомма
 Ліньєр-де-Турен — муніципалітет у департаменті Ендр і Луара
 Ліньєр-ла-Карель — колишній муніципалітет у департаменті Сарта
 Ліньєр-сюр-Ер — муніципалітет у департаменті Мез

Ліньєр — громада в кантоні Невшатель